Лолита Родригес (Lolita Rodriguez), настоящее имя Долорес Маркес Кларк (Dolores Marquez Clark; 29 января 1935 года, Урдената, Пангасинан, Филиппины — 28 ноября 2016 года, Хемет, Калифорния, США) — филиппинская актриса, номинант и лауреат двух десятков премий за лучшую женскую роль, в том числе, обладательница 14 номинаций и двух премий Филиппинской академии кинематографических искусств и наук.

Биография и карьера 
Родилась в смешанной семье американца Уильяма Чарльза Кларка и филиппинки Кармен Майкес. Сведения о месте её рождения разнятся — одни источники указывают город  в провинции Пангасинан, другие —  в провинции Лагуна.

Начала сниматься в 18-летнем возрасте под именем Лолита Маркес на киностудии , начиная с «массовок» в фильмах 1953—1954 годов Cofradia, Apat na taga, Ang ating pag-ibig, Tres muskiteras. В фильме Pilya режиссёра Тони Каядо впервые получила небольшую личную роль, заодно приняв псевдоним Лолита Родригес, а исполнение вспомогательной роли в следующем фильме «Джек и Джилл» (1954, реж. Мар С. Торрес) принесло ей «номинацию»  (FAMAS). Получив ещё одну «номинацию» за исполнение заглавной женской роли в фильме Армандо Гарсеса «Росана» (уступив всего один голос победительнице ), актриса получила статуэтку премии за исполнение главной роли в его же фильме «Гилда» (1956). В дальнейшем продолжает периодически работать с Гарсесом вплоть до середины 1960-х.

После окончания своего контракта с Sampaguita Pictures продолжила работать с другими студиями и режиссёрами, в частности, в 1970-х годах активно  сотрудничала с режиссёром Лино Броков, получив свою вторую премию FAMAS за роль в его фильме  (1974).

В конце 1970-х годов практически прекратила сниматься, а вскоре после этого эмигрировала в США.

Личная жизнь 
Была замужем за актёром , впоследствии развелась. Имела от этого брака трёх детей — сына Эдуардо-младшего и дочерей Марию Долорес и Марию Кармен. В конце 1970-х — начале 1980-х годов перебралась вместе с детьми в США, с тех пор почти не снималась (за исключением участия в двух проектах в середине 1980-х и начале 1990-х годов).

Скончалась вследствие перенесенного инсульта .

Избранная фильмография, номинации и награды 
(всего около 85 киноработ; перечислены только отмеченные рецензиями, номинациями и наградами любых категорий; все отмеченные в таблице номинации и премии Лолиты Родригес — в категории «лучшая женская роль»)

Примечания

Дополнительные ссылки 
 
 
 

 

Лауреаты премии FAMAS лучшей актрисе